

Населені пункти та їхні частини
 Мокшець — село в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Мокшець — село в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Мокшець — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Мокшець — частина села Камянкі-Чабає в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Мокшець — осада в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Мокшець — лісова осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Примітки